Se conoce como jurel a muchas especies de peces marinos de la familia Carangidae, especialmente al jurel del Atlántico Norte o chicharro (Trachurus trachurus) y al jurel chileno o jurel del Pacífico Sur (Trachurus murphyi), la especie más pescada del mundo fuera de los Scombrini, con más de 300000 toneladas pescadas por año, sobre todo en Chile.

Otras especies llamadas «jurel» incluyen las siguientes:

 Alectis alexandrina, jurel de Alejandría.
 Alectis ciliaris, jurel de pluma.
 Alepes djedaba, jurel subarí.
 Alepes melanoptera, jurel alinegro.
 Alepes vari, jurel arenque.
 Atule mate, jurel rabo amarillo.
 Carangoides armatus, jurel sap-sap.
 Carangoides bajad, jurel lentejuela.
 Carangoides coeruleopinnatus, jurel costero.
 Carangoides chrysophrys, jurel tapir.
 Carangoides dinema, jurel crepúsculo.
 Carangoides equula, jurel aliblanco.
 Carangoides ferdau, jurel manchado.
 Carangoides fulvoguttatus, jurel centellante.
 Carangoides gymnostethus, jurel balo.
 Carangoides hedlandensis, jurel hocicón.
 Carangoides malabaricus, jurel malabárico.
 Carangoides orthogrammus, jurel isleño.
 Carangoides otrynter, jurel chicuaca.
 Carangoides plagiotaenia, jurel maquillado.
 Carangoides praeustus, jurel pardo.
 Carangoides talamparoides, jurel impostor.
 Distintas especies del género Caranx, también conocidas como pámpanos. Entre ellas:
 Caranx caballus, jurel verde.
 Caranx caninus, jurel toro.
 Caranx crysos, jurel azul o jurel trompa de hierro.
 Caranx heberi, jurel cocoli.
 Caranx hippos, jurel caballo o jurel común.
 Caranx ignobilis, jurel gigante.
 Caranx latus, jurel blanco.
 Caranx lugubris, jurel negro o jurel policía.
 Caranx melampygus, jurel aleta azul.
 Caranx papuensis, jurel bronceado.
 Caranx rhonchus, jurel real.
 Caranx senegallus, jurel senegalés.
 Caranx sexfasciatus, jurel voraz.
 Caranx tille, jurel tille.
 Caranx vinctus, jurel rayado.
 Chloroscombrus orqueta, jurel orqueta.
 Decapterus macrosoma, jurel fino.
 Decapterus muroadsi, jurel o macarela mexicana.
 Gnathanodon speciosus, jurel dorado o jurel de piedra.
 Hemicaranx leucurus, jurel de aleta amarilla.
 Hemicaranx zelotes, jurel chumbo.
 Pseudocaranx dentex, jurel limón o jurel dentón (conocido en Perú como jurel dentón).
 Distintas especies del género Scomberoides, conocidas como jureles saltadores. Entre ellas:
 Scomberoides commersonnianus, jurel saltador.
 Scomberoides lysan, jurel sable.
 Scomberoides tala, jurel carsia.
 Scomberoides tol, jurel saltarín.
 Selar boops, jurel ojo de buey.
 Selar crumenophthalmus, jurel de ojo grande (conocido en Perú como jurel ojón).
 Seriola lalandi, jurel de Castilla.
 Otras especies del género Trachurus, además del jurel chileno, también conocidas como chicharros. Entre ellas:
 Trachurus capensis, jurel del Cabo.
 Trachurus declivis, jurel verde.
 Trachurus delagoa, jurel galati.
 Trachurus indicus, jurel arábigo.
 Trachurus japonicus, jurel japonés.
 Trachurus lathami, jurel o chicharro garretón.
 Trachurus mediterraneus, jurel mediterráneo.
 Trachurus picturatus, chicharro, conocido en algunas zonas como jurel de altura, jurel negro o jurel ahumado.
 Trachurus symmetricus, jurel ojetón (Perú).
 Trachurus trecae, jurel de Cunene.
 Ulua mentalis, jurel peinero.
 Uraspis helvola, jurel lengua blanca.
 Uraspis secunda, jurel volantín.
 Uraspis uraspis, jurel paia.

Nombres vernáculos de peces
Arabismos